Sezon 1954/55 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 UA Sedan-Torcy

Najlepsi strzelcy 

1954 w piłce nożnej
1954 we Francji
1955 w piłce nożnej
1955 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji